

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 86, w tym 35 podstawowych
 Brzeziny – miasto

Inne 
 Brzeziny – zniesiona nazwa kolonii
 Brzeziny – gmina wiejska w województwie łódzkim, w powiecie brzezińskim
 Brzeziny – gmina wiejska w województwie wielkopolskim, w powiecie kaliskim
 Brzeziny – dawna gmina w guberni kieleckiej
 Brzeziny – dawna gmina w województwie lubelskim
 Brzeziny – dawna gromada w powiecie chmielnickim
 Brzeziny – dawna gromada w powiecie kaliskim
 Brzeziny – dawna gromada w powiecie kieleckim
 Brzeziny – dawna gromada w powiecie krasnostawskim
 Brzeziny – dawna gromada w powiecie ropczyckim
 Brzeziny – dawna gromada w powiecie świeckim
 Brzeziny – przystanek kolejowy w Brzezinach, w gminie Morawica, w powiecie kieleckim, w województwie świętokrzyskim
 Brzeziny – osiedle mieszkalne w Olsztynie
 Brzeziny – osiedle w północno-wschodniej części Warszawy, w dzielnicy Białołęka
 Brzeziny – polana przy drodze z Zakopanego nad Morskie Oko

Republika Czeska 
 Brzeziny (cz. Březiny) – część miasta Pietwałd, w kraju morawsko-śląskim

Zobacz też 
 Brzeziny-Janowięta, Brzeziny-Kolonia, Brzeziny Cieciułowskie, Brzeziny Nowe, Brzeziny Śląskie, Gmina Brzeziny, Gromada Brzeziny, Powiat brzeziński, Rezerwat przyrody Brzeziny, Start Brzeziny, Nowe Brzeziny, Roztoka-Brzeziny

Linki zewnętrzne 
 
 

Nazwy miejscowości w Polsce